Le patronyme Latécoère est issu d'un nom topographique désignant une hauteur, un monticule, dans le sud-ouest de la France, « la técoère », variante de tucouera issu d'un terme pré-roman tukka (colline). Variante : Lastécouères.

Latécoère renvoie aux articles suivants :
 Pierre-Georges Latécoère, homme d'affaires et fondateur du Groupe Latécoère, entreprise française d'aéronautique, fabricant des hydravions et des avions :
 Latécoère 5
 Latécoère 14
 Latécoère 26
 Latécoère 28
 Latécoère 29
 Latécoère 298
 Latécoère 300
 Latécoère 301
 Latécoère 302
 Latécoère 521
 Latécoère 522
 Latécoère 523
 Latécoère 611
 Latécoère 631
 ainsi que des missiles conçus pour la Marine nationale française : 
 Malaface
 Malafon

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan